Lagurus má více významů:

monotypický rod rostlin čeledi lipnicovitých – Lagurus (rod rostlin)
rod živočichů řádu hlodavců – Lagurus (rod živočichů)